Смрек () — словацкая фамилия. Известные носители:

 Смрек, Петер (род. 1979) — словацкий хоккеист, защитник.
 Смрек, Ян (1898—1982) — словацкий поэт и переводчик.

См. также 
 Смрекар, Хинко